Четвёртая ли́ния Пуса́нского метрополите́на ( Пусан тоси чхольто 4(са)-хосон) — линия Пусанского метрополитена. Является первой линией метрополитена без машиниста и метрополитена на шинном ходу в Корее.

Проходит с Тоннэ-гу до уезда Киджан. Эта линия длиной 12 км и на ней 14 станции. По ней ходят 6-вагонные электропоезда без машиниста. Цвет линии — синий. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

План этой линии был составлен в 1995 году. В 2003 году — начался этап строительства между станциями «Минам» и «Анпхён», который завершился в 2011 года.

Станции 

 
Линии метрополитена, построенные в 2011 году